Круглый Стол:

 Круглый стол
 Круглый Стол (Артуриана) 
 Круглый Стол (Венгрия) 
 Круглый Стол (Польша) 
 Круглый Стол (Россия)